Та́рский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Омской области России.

Административный центр — город Тара.

География 
Площадь Тарского района — 15 700 км². Рельеф равнинный. Основные реки — Иртыш, Уй, Шиш, Оша, Тара, Туй, Черемшанка. 2683 озера с площадью более 1 га. Район граничит на юго-востоке с Седельниковским районом, на юге — Муромцевским, Большереченским и Колосовским районам, на западе — Знаменским районом, на северо-западе — Тевризским районом, на севере — с Тюменской областью, на северо-востоке — с Томской областью.

Полезные ископаемые 

Тарский район является самым богатым в Омской области по количеству и разнообразию полезных ископаемых – 11 видов сырья: нефть, газ, циркон-ильменитовые пески, торф, сапропель, болотные мергели и фосфаты, суглинки и глины кирпичные, керамзитовое сырье, минеральные краски и др. .

История 
Постановлением Сибкрайисполкома от 19 июня 1929 года «О расформировании Тарского и Тулунского округов» Тарский округ был упразднён. Вместо него образован Тарский район из частей упразднённых Евгащинского, Екатерининского, Знаменского районов Сибирского края. Район вошёл в состав Омского округа Сибирского края.

20 декабря 1940 года из Тарского района в новый Васисский район был передан один сельсовет.

В 2007 году название Больше-Туралинского сельского округа изменено на Большетуралинский. Название деревни Себелякова изменено на Сибиляково.

В 2008 году из учётных данных исключено 9 населённых пунктов (посёлок Туй, деревня Юрьевка, деревня Айткулово, деревня Дубовка, деревня Калачёвка, деревня Усюльган, деревня Калинина, деревня Усть-Уй, деревня Калашниково).

В 2009 году из учётных данных исключены населённые пункты: деревня Нагаево, деревня Кедровый.

Постановлением ЗС Омской области от 26 марта 2020 г. N 71 в состав муниципальные образования Атирское сельское поселение включено Имшегальское сельское поселение.

Население 

Составляет  % от населения области.

Урбанизация
В городских условиях (город Тара) проживают  % населения района.

Национальный состав
По Всероссийской переписи населения 2010 года

Муниципально-территориальное устройство 

В Тарском районе 77 населённых пунктов в составе 1 городского и 20 сельских поселений:

Исчезнувшие населённые пункты
 Туй — посёлок (?-2008)
 Юрьевка — деревня (?-2008)
 Айткулово — деревня (?-2008)
 Дубовка — деревня (?-2008)
 Калачёвка — деревня (?-2008)
 Усюльган — деревня (?-2008)
 Калинина — деревня (?-2008)
 Усть-Уй — деревня (?-2008)
 Калашниково — деревня (?-2008)
 Нагаево — деревня, 1727—2009,
 Кедровый — деревня (?-2009)
Ивлево — деревня, 1865—1981,
Грязново — деревня, 1726—1965,
Усть-Оша — деревня, ?—1965,

Интересные факты 
 На территории Тарского района, в урочище Борисовка , находится самая высокая точка Омской области — 150, 4 м

Достопримечательности 
Памятники истории, архитектуры, археологии и монументального искусства района
 Мемориальный комплекс жителям села — участникам Великой Отечественной войны, село Екатерининское
 Место боя красногвардейских партизан с колчаковцами 1918—1919 годы, село Екатерининское
 Братская могила красногвардейских партизан, погибших в бою с колчаковцами, село Екатерининское
 Место, где располагались боевые позиции красногвардейских партизан при обстреле колчаковских пароходов, идущих по Иртышу, берег реки Иртыш село Екатерининское
 Стоянка «Екатерининское-I» поздний неолит — эпоха ранней бронзы; северо-западная окраина 0,35 км от устья реки Абросимовка село Екатерининское
 Чекрушанская пашня — первое русское пашенное поле на территории омского прииртышья 1599 год и стела с памятной надписью, село Чекрушево
 Место основания первой русской деревни омского прииртышья, село Чекрушево
 Церковь, село Князевка
 Памятник комсомолке-учительнице Е. П. Разгуляевой, погибшей от рук кулаков в декабре 1929 года, село Мартюшево
 Поселение (стоянка, селище) 'усть-уй-II', 2 км юго-восточнее деревни Усть-Уй
 Курганный могильник «Красноозерка-II» (тридцать курганов) конец I тысячелетия — начало II тысячелетия 3 км юго-западнее деревни Нерпинский Кордон
 2 археологических памятника — поселение и городище; деревня Усть-Тара
 Курганные группы, городище I тысячелетие до н. э., по берегам реки Иртыш и реки Уй
 Место боя партизан с белогвардейцами и проведения митинга, бывшая деревня Сухимка на берегу реки Сухимка
 Место расстрела колчаковцами крестьян, оказавших помощь партизанскому отряду под командованием А. И. Избышева в 1919 году, установлено в 1985 году, Чёрный яр
 Поклонный крест «Дань потомков Вере и Памяти жертв Кулая» 
 40 памятников архитектуры и истории — дома, особняки, памятники, могилы, церкви; город Тара
 Памятник абазинам и черкесам - жертвам политических репрессий, с. Пологрудово  
 и ряд других

Примечания

Ссылки 
 Район на портале правительства Омской области — Омская губерния
 Районная газета «Тарское прииртышье»

 
Места поселения российских немцев